Группу 4 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1984 составили сборные Болгарии, Норвегии, Уэльса и Югославии. Путёвку в финальную часть получила сборная Югославии, занявшая первое место.

Таблица группы 4 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное

Бомбардир 
 Сафет Сушич — 3 мяча

Примечания

Ссылки 
 Евро 1980 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 1982 году
Футбол в Европе в 1983 году
Отборочный турнир